Monetina è un gioco di abilità diffuso in Italia, in cui si deve far andare una monetina da un'estremità all'altra di un tavolo. Esiste anche una "versione alcolica" del gioco, anch'esso chiamato "gioco della monetina", il quale però differisce molto da questo gioco per bambini.

Il gioco

Monetina si basa sull'uso di una moneta, spesso da 1 euro o da 50 centesimi, si gioca su un tavolo (o un banco - per questo è praticato da molti scolari) e l'obiettivo principale è riuscire a mandare la moneta all'estremità del tavolo preso in considerazione, in massimo tre tocchi, senza che la moneta cada dal tavolo; se si riesce a portarla all'altra estremità con 2 tocchi si ottiene un punto, quindi con un solo colpo si ottengono 2 punti (sempre da sommare agli altri in caso di Gol). Una volta che la moneta è arrivata all'estremità senza che sia caduta, si può eseguire il "colpo conclusivo" che consiste in tre passaggi diversi:

 Prendere la monetina, posizionarsela bene, tirarla in aria e prenderla al volo.
 Una volta che ce la si ha nelle mani, posizionarla bene e tirarla facendola girare sul tavolo.
 Mentre la moneta sta girando, prenderla con due pollici e una volta posizionata bene la si potrà tirare in una porta fatta con le dita dell'avversario.

Se si riesce a fare tutti questi passaggi correttamente, allora si può dire di aver fatto 3 punti.

Le regole

Monetina è un gioco dove si può giocare singolarmente, a coppie o a gruppi di tre persone.

Se si è in coppia o a gruppi di tre bisogna fare il "colpo conclusivo" alternandosi (nel senso che se alza uno l'altro deve prendere e chi la prende la deve girare e l'altro la prende con i pollici e a quel punto la può tirare). Questa esecuzione la possono fare gli stessi basta che non faccia tutto un solo giocatore.

Dopo averla alzata nel primo passaggio chi la prende al volo la deve prendere con una mano, e deve essere la mano non preferita (cioè, chi è destrorso la deve prendere con la sinistra e viceversa).

In generale vince la squadra che totalizza 15 punti..

Regole avanzate per giocatori esperti
 Se si fa cadere la monetina dal tavolo mentre la si posiziona, il colpo passa all'avversario/i.
 Quando si esegue il primo tocco e la moneta non supera la metà del campo, il colpo passa all'avversario/i.
 Se, al momento del tiro, la moneta sbatte sul campo di gioco ed entra in porta si ottiene un solo punto.
 In caso di palo o traversa gol vengono attribuiti rispettivamente 1 e 2 punti (eccezione: se la moneta sbatte contro il tavolo, la traversa e successivamente entra in porta viene attribuito 1 solo punto).
 Anche quando finisce la partita è necessario che entrambi i giocatori abbiamo svolto lo stesso numero di tentativi dunque chi è in svantaggio, se non ha cominciato per primo e se ha totalizzato almeno un punto, ha la possibilità di ribaltare le sorti della sfida.
 Quando si alza e si afferra la monetina, questa non deve sbattere contro nessuna cosa che potrebbe agevolare o non la presa.
 Dopo la rotazione e la presa della monetina, questa non può essere né spostata né aggiustata (se non con gli stessi pollici) per il tiro.

Voci correlate 

Giochi scolastici
Gioco della monetina

Giochi da bambini